Les Élections européennes de 2019 au Royaume-Uni se sont tenues le jeudi 23 mai 2019 et les résultats locaux devaient être annoncés après 22h00 BST, le dimanche 26 mai 2019 lorsque tous les autres pays de l’UE avaient voté bien que le dépouillement des votes ait commencé à 18h00 BST ce soir-là.

Résultat global 

Des résultats équivalents estimés pour les circonscriptions de la Chambre des communes en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles ont été produits par le professeur Chris Hanretty de Royal Holloway. Hanretty a averti que ces chiffres à eux seuls ne nous disent presque rien sur les futures élections générales et ces chiffres restent des estimations et sont donc sujets à erreurs Martin Baxter d' Electoral Calculus a renvoyé un ensemble légèrement différent d'estimations de sièges sur la base de ces résultats. De même, il a noté que les estimations n'étaient pas utiles pour prédire les résultats des élections générales, comparant la part des voix de l'UKIP aux élections européennes de 2014 (27 %) à sa part aux élections générales britanniques de 2015 (13 %). Les estimations de Hanretty sont indiquées sur la carte et les tableaux ici.

Résultat par circonscription

Résultats complets pour chaque partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Circonscriptions britanniques aux élections européennes
 Élections du Parlement européen
 Élections partielles britanniques au Parlement européen
 Résultats des élections européennes de 2019 au Royaume-Uni

Élection au Royaume-Uni en 2019
Royaume-Uni
Élections européennes au Royaume-Uni